Ловцово — название населённых пунктов в России:

 Ловцово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Ловцово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Ловцово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Ловцово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Ловцово — деревня в Сладковском районе Тюменской области.